Diese Statistik enthält Tabellen und Grafiken zur Entwicklung der COVID-19-Pandemie in Belgien und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Belgien.

Verlauf

Oktober 2020

November 2020

Dezember 2020

Januar 2021

Februar 2021

März 2021 
Ab Sonntag, den 21. März 2021, sollten jeweils sonntags keine neuen Zahlen mehr veröffentlicht werden, da die Krankenhäuser samstags gemäß Beschluss des Gesundheitsministeriums zu ihrer Entlastung keine Zahlen mehr übermitteln brauchen. Aufgrund der neuen Infektionswelle wurde dies nur einmal durchgeführt. Ab 28. März 2021 werden auch sonntags wieder Zahlen veröffentlicht.

April 2021

Mai 2021

Juni 2021 
Ab Samstag, 27. Juni 2021 werden für Samstage und Sonntage keine Zahlen mehr veröffentlicht, das heißt, es gibt sonntags und montags keine neuen Berichte.

Juli 2021

August 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

Dezember 2021

Januar 2022

Februar 2022

März 2022

April 2022

Mai 2022

Juni 2022

Juli 2022

August 2022

September 2022

Oktober 2022

November 2022

Dezember 2022

1. Vierteljahr 2023

Statistik der Weltgesundheitsorganisation

Weblinks 

 Sonderseite zum Coronavirus COVID-19 des FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
 Informationen zur epidemiologischen Situation von Sciensano (französisch, niederländisch)

Einzelnachweise 

 
Belgien
Medizinstatistik